Johannes Fabri ist der Name folgender Personen:

* Johannes Fabri (auch Johannes Faber oder Johann Fabri; 1504–1558), deutscher Dominikaner
 Johannes Fabri (Münster) († nach 1450), deutscher Franziskaner, Weihbischof in Münster und Osnabrück 
 Johannes Fabri (Paderborn) († 1458), deutscher Franziskaner, Weihbischof in Paderborn 
 Johannes Fabri (Theologe) († 1480), deutscher Theologe, Hochschullehrer und Geistlicher
 Johannes Fabri (Rüdersheim), deutscher Theologe und Hochschullehrer 
 Johannes Fabri (Krossen), deutscher Theologe und Hochschullehrer 
 Johannes Fabri (Dichter), elsässischer Dichter 
 Johannes Fabri (Mediziner) (1571–1620), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Johannes Fabri de Werdea († 1505), deutscher Dichter, Humanist und Jurist

Siehe auch:
 Johann Fabri (Begriffsklärung)